Биттуанг:

  — район в округе Тана-Тораджа, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе.